Георгий Игоревич Углов ( — ) — советский хоккеист, советский и российский тренер.

Карьера 
Игровую карьеру Георгий начал в родном Новосибирске. В 17 лет он уже дебютировал в главной команде — «Сибирь». Привлекался в молодёжную сборную СССР, в составе которой становился чемпионом Европы среди юношей (1969) и серебряным призёром чемпионата Европы (1968).

Получил приглашение в московский «Спартак», но не смог проявить себя в новой команде, выйдя на лёд лишь 8 раз. Через два сезона вернулся в Новосибирск. Играл в знаменитой новосибирской тройке Гутов-Углов-Самохвалов.

Не достигнув и 30 лет перешёл на тренерскую работу. Много лет тренировал юношеские команды «Сибири». А в одно время (1987—1989) даже возглавлял главную команду.

В 1995 году детская спортивная школа «Сибирь» стала носить имя Георгия Углова. А свитер Георгия Углова с номером 12 выведен из обращения в клубе.

Ссылки 
 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Сибирь»